I liga szkocka w piłce nożnej (1962/1963) – sześćdziesiąty szósty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został zespół Rangers. Awans uzyskały zespoły St. Johnstone i East Stirlingshire. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Clyde i Raith Rovers.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej